Буря и натиск
 Sturm und Drang (группа)